

Mythologie grecque 
 Pasithée, une des Charites ;
 Pasithée, une des Néréides.

Astronomie 
 En astronomie, Pasithée est une lune de Jupiter.

hr:Pasithee (mjesec)
zh:木卫三十八